Кароль Домбровский (; ) — литовский биатлонист.

Карьера 

На этапах Кубка мира дебютировал в сезоне 2009/2010. До этого представлял Литву на юношеских первенствах планеты. С 2011 года Домбровский регулярно принимает участия на этапах Кубка мира и на Чемпионатах мира по биатлону.

Участие в Чемпионатах мира

Кубок мира по биатлону 
2018/2019— 86-е место

2019/2020 —73-е место

Интересные факты 

 8 января 2015 года во время первого этапа мужской эстафеты в рамках Кубка мира в немецком Оберхофе Кароль Домбровский опоздал в стартовый городок. В итоге, литовец отправился в гонку через полторы минуты после соперников.

 6 Декабря 2018 года на 1-й этапе кубка мира по биатлону в Поклюке впервые набрал очки в кубке мира по биатлону. В индивидуальной гонке занял 25-е место.

Примечания 

Биатлонисты Литвы